Hemanta Kumar Mukhopadhyay (Bengali: হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় Hemonto Kumar Mukhopaddhae) znany również jako Hemanta Mukherjee (ur. 16 czerwca 1920 w Varanasi, zm. 26 września 1989 w Kalkucie) – indyjski piosenkarz, kompozytor i producent. Śpiewał w hindi w indyjskich filmach pod nazwiskiem Hemant Kumar.

Wczesne życie 
Jego rodzina wywodziła się z miejscowości Baharu w Bengalu zachodnim, ale na początku XX wieku osiedliła się w Kalkucie. Młody Hemanta uczęszczał do szkoły w Bhawanipore w Kalkucie południowej gdzie poznał swojego długotrwałego przyjaciela Subhasa Mukhopadhyaya późniejszego poetę bengalskiego. Kiedy zdał egzaminy został przyjęty do uniwersytetu Jadavpur na studia inżynierskie. Jednak przeciwstawił się namowom rodziców i kontynuował karierę muzyczną. Na początku próbuje sił w literaturze, publikuje opowiadania w prestiżowym magazynie bengalskim Desh. Od lat 30. zajmował się już wyłącznie muzyką

Wczesna kariera muzyczna 
W 1933 r. pod wpływem przyjaciela Subhasa Mukhopadhyaya Hemanta nagrywa pierwszy utwór dla All India Radio. Jego mentorem jest bengalski muzyk Sailesh Duttagupta. W wywiadzie w telewizji na początku 1980 r. Hemanta wspomina również, że pobierał lekcje muzyki klasycznej od Ustada Faiyaza Khana, lecz nagła śmierć Ustada przerwała jego naukę. W roku 1937 wydaje pierwszą płytę gramofonową w wytwórni Columbia. Na płycie znalazły się piosenki janite jadi go tumi, balo go balo more z tekstami Naresha Bhattacharyi i muzyką skomponowaną przez Sailesha Duttaguptę. Następnie Hemanta pobija rekordy popularności rokrocznie do 1984r w ramach wytwórni Gramophone Company of India (GCI). Jego pierwsze piosenki w Hindi to kitana dukh bhulaya tumne i o preet nibhabewali zostały wydane w 1940 roku. Muzyka dla nich została skomponowana przez Kamala Dasguptę, a tekst napisany przez Faiyaza Hashmi.
Pierwsza piosenka filmowa Hemanty została użyta w bengalskim filmie Nimai Sanyas w 1941 roku. Muzyka do tego filmu została dobrze przyjęta przez Hariprasannę Dasa. Pierwszymi niefilmowymi piosenkami bengalskimi były katha kayonako shudhu shono i amar biraha akashe Priya z 1944 r. Teksty tych utworów pochodziły od Amiyi Bagchi. Jego pierwsze utwory filmowe w hindi pojawiły się w filmie Irada gdzie reżyserem muzyki był Pt. Amarnath a twórcą tekstu był Aziz Kashmiri.
Hemanta kojarzony jest najbardziej z Rabindrasangeet- stylem muzyki bengalskiej. W 1944 r. pod tą nazwą nagrał on płytę w Columbii. Najbardziej znane utwory z tej płyty to prangane mor shirishh shakhay i he nirupama.
Jego pierwszym filmem w którym był reżyserem muzyki jest Abhiyatri nakręcony w 1947 po bengalsku. Chociaż krytyka odebrała pozytywnie muzykę w filmie, Hemanta musiał jeszcze poczekać na komercyjny sukces. W tym samym czasie wielu wielkich indyjskich artystów tworzyło mu konkurencję, byli wśród nich Jaganmay Mitra, Robin Majumdar, Satya Chowdhury, Dhananjay Bhattacharya, Sudhirlal Chakraborty i Talat Mahmood.

Rodzina 
Hemanta miał trzech braci i siostrę, Nilimę. Starszy brat Tarajyoti, był pisarzem krótkich historyjek w Bengali. Najmłodszy brat Amal, skomponował muzykę do kilku filmów bengalskich, szczególnie Hospital i ABAK Prithibi.
W 1945 r. ożenił się z Belą Mukherjee, piosenkarką z Bengalu. Chociaż Bela wykonała kilka popularnych pieśni w Bengalskim filmie pt. Kashinath (1943) – z muzyką Pankaj Mullick, aktywnie nie realizowała swojej kariery muzycznej po zawarciu małżeństwa. Bela Hemanta i ma dwoje dzieci: syna Jayanta i córkę Ranu. Ranu próbowała sił w muzyce pod koniec lat 60 i na początku 70, bez większych sukcesów. Jayant ożenił się z Moushmi Chatterjee popularną indyjską aktorką z lat 70.

Filmy bengalskie 
Łączna liczba filmów: 138
 1947: Abhiyatri, Purbaraag
 1948: Bhuli Naai, Padma Pramatta Nadi, Priyatama
 1949: Diner Par Din, '42, Sandipan Pathshala, Swami
 1951: Jighansa, Paritran
 1952: Swapno O Samadhi-(Jointly with Khagen Dasgupta)
 1955: Shapmochan
 1956: Suryamukhi
 1957: Shesh Parichay, Taser Ghar, Harano Sur
 1958: Lukochuri, Shikar, Surjatoran, Joutuk, Neel Akasher Neechey
 1959: Deep Jwele Jaai, Khelaghar, Marutirtha Hinglaj, Sonar Harin, Kshaniker Atithi
 1960: Baishey Shravan, Gariber Meye, Kuhak, Khoka Babur Prayabartan, Shesh Paryanta
 1961: Dui Bhai, Agni Sanskar, Madhya Rater Tara, Punashcha, Saptapadi, Sathi Hara, Swaralipi
 1962: Atal Jaler Ahwan, Agun, Dada Thakur, Hansuli Banker Upakatha, Nabadiganta
 1963: Badshah, Barnachora, Ek Tukro Agun, High Heel, Palatak, Saat Pake Bandha, Shesh Prahar, Tridhara
 1964: Arohi, Bibhas, Natun Tirtha, Pratinidhi, Prabhater Rang, Swarga Hotey Biday, Sindure Megh
 1965: Alor Pipasa, Ek Tuku Basa, Ek Tuku Chhonya Lage, Suryatapa
 1966: Kanch Kata Hirey, Manihar
 1967: Balika Badhu, Dushtu Prajapati, Nayika Sangbad, Ajana Shapath
 1968: Adwitya, Baghini, Hansamithun, Jiban Sangeet, Panchasar, Parisodh
 1969: Chena Achena, Man Niye, Parineeta, Shuk Sari
 1970: Deshbandhu Chittaranjan, Duti Mon
 1971: Kuheli, Malayadan, Nabarag, Nimantran, Sansar, Mahabiplabi Arabindo
 1972: Anindita, Shriman Prithviraj
 1975: Agniswar, Mohan Baganer Meye, Nishi Mrigaya, Raag Anuraag, Sansar Simantey
 1976: Banhi Sikha, Datta, Sankhabish, Pratisruti
 1977: Din Amader, Hatey Roilo Tin, Mantramugdha, Pratima, Proxy, Rajani, Sanai, Shesh Raksha, Swati
 1978: Ganadevta, Nadi Theke Sagare, Pranay Pasha
 1979: Shahar Theke Dooray, Nauka Dubi
 1980: Bandhan, Dadar Kirti, Paka Dekha, Pankhiraj, Shesh Bichar
 1981: Kapal Kundala, Khelar Putul, Meghmukti, Subarna Golak
 1982: Chhoto Maa, Chhut, Uttar Meleni, Pratiksha
 1983: Amar Geeti, Rajeshwari
 1984: Agni Shuddhi, Ajantay, Bishabriksha, Didi, Madhuban, Suryatrishna
 1985: Bhalobasa Bhalobasa, Tagari
 1986: Pathbhola, Ashirwad
 1987: Pratibha, Tunibou, Agaman, Boba sanai, Parasmani, Surer Sathi

Filmy w hindi 
 A: Anand Math, Anjaan, Anupama, Arab Ka Saudagar
 B: Bahu, Bandhan, Bandi, Bandish, Bees Saal Baad, Bees Saal Pehle, Bhagwat Mahima, Bin Badal Barsaat, Biwi Aur Makaan
 C: Chand, Champakali
 D: Daku Ki Ladki, Do Dil, Do Dooni Char, Do Ladke Dono Kadke, Do Mastane, Durgesh Nandini, Duniya Jhukti Hai
 E: Ek hi Raasta, Ek Jhalak
 F: Ferry, Faraar, Fashion
 G: Girl Friend
 H: Hamara Watan, Hill Station, Hum Bhi Insaan Hai
 I: Inspector
 J: Jagriti
 K: Khamoshi, Kohraa, Kitna Badal Gaya Insaan
 L: Lagan, Laalten, Love in Canada
 M: Maa Beta, Majhli Didi, Miss Mary
 N: Nagin
 P: Payal, Police
 R: Rahgeer
 S: Sahara, Sahib Bibi Aur Ghulam, Samrat, Sannata, Shart
 T: Taj
 U: Us Raat Ke Baad
 Y: Yahudi Ki Ladki

 Filmy w języku marathi
 Nayakeenicha Sajja

 Filmy w języku bhodźpuri
 Ayel Basant Bahar(1961)
Balma Bada Nadaan(1964)

Bibliografia 
 Hemanta Kumar Mukhopadhyay, „Ananda dhara”, Deb Sahitya Kutir Press, Calcutta, 1970.
 A. Rajadhakshya and P. Wilhelm, „An Encyclopedia of Indian Cinema,” 2nd ed., British Film Institute, 1999.
 S. Bhattacharya, „Amar gaaner swaralipi,” A. Mukherjee Press, Calcutta, 1988.

Indyjscy kompozytorzy muzyki filmowej
Urodzeni w 1920
Zmarli w 1989